Регионите са основна териториална единица в административното деление на Франция. Всеки регион се управлява от регионален съвет, избиран за 6 години с преки избори. Регионите нямат законодателна власт, участват в събирането на данъци и такси и имат собствен бюджет. Регионалните власти отговарят за поддръжката на инфраструктурата в региона – образование, транспорт и т.н. Всеки регион има назначен от правителството префект, представляващ изпълнителната власт на регионално ниво.

Франция е разделена на 18 региона, 13 от които са на територията на Европа (включително Корсика, която има специален статут) и 5 отвъдморски (Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Майот и Реюнион). Също така, съществуват и 5 отвъдморски територии (Френска Полинезия, Сен Бартелми, Сен Мартен, Сен Пиер и Микелон и Уолис и Футуна), и територии без постоянно население - Френски южни и антарктически територии и Клипертон. Нова Каледония е бивша отвъдморска територия, която е със специален статут в очакване на референдум за независимост, който ще се проведе през 2018 г.

__СЪДЪРЖАНИЕ__

Региони и техните характеристики 
{| class="wikitable sortable"
|-
!scope="col"| Регион
!scope="col"| Френско име
!scope="col"| Столица
!scope="col" data-sort-type="number"| Площ (км.2)
!scope="col" data-sort-type="number"| % (общо)
!scope="col" data-sort-type="number"| Население
!scope="col" data-sort-type="number"| % (общо)
!scope="col" data-sort-type="number"| Гъстота (души/км.2)

<tr><td>Бретан<td>Bretagne<td>Рен<td>27 2084,3%3 310 3415%121,6
<tr><td>Бургундия-Франш Конте<td>Bourgogne-Franche-Comté <td>Дижон<td>47 7847,5%2 820 1504,2%59
<tr><td>Гранд Ест<td>Grand Est <td>Страсбург<td>57 4339,1%5 558 3048,3%96,7
<tr><td>Ил дьо Франс<td>Île-de-France <td>Париж<td>12 0121,9%12 142 80218,2%1010,8
<tr><td>Корсика<td>Corse <td>Аячо<td>8 6801,4%330 3540,5%38
<tr><td>Нова Аквитания<td>Nouvelle-Aquitaine <td>Бордо<td>84 06113,3%5 943 0969%70,6
<tr><td>Нормандия<td>Normandie <td>Руан<td>29 9074,8%3 343 2475%117,7
<tr><td>Оверн-Рона-Алпи<td>Auvergne-Rhône-Alpes <td>Лион<td>69 71111%7 940 65212%113,9
<tr><td>О дьо Франс<td>Hauts-de-France <td>Лил<td>31 8135%6 030 3099%189,5
<tr><td>Окситания<td>Occitanie <td>Тулуза<td>72 72411,5%5 830 1668,7%80,1
<tr><td>Пеи дьо ла Лоар<td>Pays de la Loire <td>Нант<td>32 0825%3 743 9825,6%116,7
<tr><td>Прованс-Алпи-Лазурен бряг<td>Provence-Alpes-Côte d'Azur <td>Марсилия<td>31 4004,9%5 024 1927,5%160
<tr><td>Център-Вал дьо Лоар<td>Centre-Val de Loire <td>Орлеан<td>39 1516,2%2 587 0043,9%66
<tr><td colspan="3">Общо европейска Франция<td>543 96585,9%64 604 59996,9%118,7
<tr><td>Гваделупа<td>Guadeloupe <td>Бас Тер<td>1 6280,25%395 7250,6%243
<tr><td>Майот<td>Mayotte <td>Мамудзу<td>3740,05%235 1320,3%628,6
<tr><td>Мартиника<td>Martinique <td>Фор дьо Франс<td>1 1280,2%376 8470,5%334
<tr><td>Реюнион<td>Réunion<td>Сен Дьони<td>2 5120,4%850 9961,3%338,7
<tr><td>Френска Гвиана<td>Guyane <td>Кайен<td>83 53413,2%262 5270,4%3,1
<tr><td colspan="3">Общо отвъдморски региони<td>89 17614,1%2 121 2273,1%23,7
<tr><td colspan="3">Общо европейска Франция и отвъдморски региони<td>633 141100%66 725 826100%105,3
</table>

Региони на Франция преди 2016 година 
Настоящият брой и граници на регионите на Франция е резултат от административно-териториалната реформа, влязла в сила на 1 януари 2016 г. Преди това, Франция е била разделена на 27 региона, от които 22 в Европейската част на страната. След реформата, някои от тези региони се сливат с други.
 Бургундия и Франш-Конте образуват Бургундия-Франш Конте.
 Аквитания, Лимузен и Поату-Шарант образуват Нова Аквитания.
 Горна Нормандия и Долна Нормандия образуват Нормандия.
 Елзас, Шампан-Ардени и Лотарингия образуват Гранд Ест.
 Лангедок-Русийон и Юг-Пиренеи образуват Окситания.
 Север-Па дьо Кале и Пикардия образуват О дьо Франс („Горна Франция“).
 Оверн и Рона-Алпи образуват Оверн-Рона-Алпи.
Регионите, които остават в същите си граници след реформата, са Бретан, Ил дьо Франс, Корсика, Пеи дьо ла Лоар, Прованс-Алпи-Лазурен бряг, Център-Вал дьо Лоар, както и петте отвъдморски региона - Гваделупа, Майот, Мартиника, Реюнион и Френска Гвиана.

Източници

Вижте също 
Административно деление на Франция